W Rumunii
 Prisaca – wieś w okręgu Aluta, w gminie Vulpeni
 Prisaca – wieś w okręgu Bacău, w gminie Berești-Tazlău
 Prisaca – wieś w okręgu Bihor, w gminie Uileacu de Beiuș
 Prisaca – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Valea Sării
 Prisaca – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Constantin Daicoviciu

 Zobacz też
 Prisaca Dornei